Breithorn  est le nom de plusieurs sommets :

Autriche 
 Breithorn (Steinernes Meer)
 Breithorn (Loferer Steinberge)

Suisse 
 Breithorn (), au sud de Zermatt dans les Alpes valaisannes ;
 Breithorn (), sur le versant sud du Lötschental, dans le sud des Alpes bernoises ;
 Breithorn (), près de Lauterbrunnen dans le nord des Alpes bernoises ;
 Breithorn (), près de Saint-Nicolas, dans les Alpes valaisannes ;
 Breithorn (), près de Binn dans l'ouest des Alpes lépontines.